Mészáros Miklós (1919) labdarúgó
Mészáros Miklós (1927-2000) erdélyi magyar geológus
Mészáros Miklós dobos (Psycho Mutants együttes, Pécs)